Кубок ірландської ліги 2016 — 43-й розіграш Кубка ірландської ліги. Титул вчетверте здобув Сент-Патрікс Атлетік.

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|21 березня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 березня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 березня 2016

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 квітня 2016

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|2 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|3 травня 2016

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|1 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|8 серпня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ірландської ліги на soccerway 

2016
2016 у футболі